Kreisläufer steht für:
 Kreisläufer (Handball), Spielposition im Handball
 Kreisläufer (Torpedo), Torpedo mit defektem Lenksystem

Siehe auch: